Hiroyasu Ibata (Hokkaido, 25 juni 1974) is een voormalig Japans voetballer.

Carrière
Hiroyasu Ibata speelde tussen 1994 en 2001 voor Nagoya Grampus Eight, Honda en JEF United Ichihara.

Statistieken

Externe link

Japans voetballer